Тетвель — название нескольких населённых пунктов:
 Тетвель — деревня в Азнакаевском районе Татарстана.
 Тетвель — село в Нижнекамском районе Татарстана.